Codex diplomaticus (Urkundenbuch) bezeichnet folgende als Druckwerke erschienene Urkunden- und Quellensammlungen:
 Codex diplomaticus Anhaltinus, sechsbändige Urkundensammlung des Hauses Anhalt
 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Urkundensammlung zur Geschichte Böhmens
 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Urkundensammlung zur Geschichte Mährens
 Codex diplomaticus Brandenburgensis, Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellen über die Geschichte der Mark Brandenburg
 Codex diplomaticus Fuldensis
 Codex diplomaticus Lubecensis
 Codex diplomaticus Lusatiae superioris, Urkundensammlung zur Geschichte des Markgrafenthums Oberlausitz
 Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus, Urkundensammlung zur Geschichte der Rhein- und Mosellande sowie der umliegenden Mittelgebirge 
 Codex diplomaticus Saxoniae regiae, Sammlung von Urkundenbüchern zur Geschichte der Markgrafen von Meißen und Herzöge von Sachsen
 Codex diplomaticus Silesiae, Sammlung von Urkundenbüchern zur Geschichte Schlesiens

Siehe auch: 
 Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis